La NCAA Division I 2012 si è svolta dal 29 novembre al 15 dicembre 2012: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla .

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a West Lafayette, IN

Premi individuali

Fase regionale a Omaha, NE

Premi individuali

Fase regionale a Austin, TX

Premi individuali

Fase regionale ad Berkeley, CA

Premi individuali

Final Four – KFC Yum! Center, Louisville

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2012
NCAA Division I (pallavolo femminile)